Castro Pretorio (Rome) - wijk in Rome
 Castro Pretorio (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk